Свети Сава је лично име које може означавати:

хришћанске светитеље:
 Светог Саву Стратилата, римског војника убијеног 272. године,
 Светог Саву Готског, убијеног 372. године,
 Светог Саву Освећеног, византијског монаха и оснивача манастира Мар Саба у Палестини (умро 531. год), по њему је Растко Немањић и добио духовно име;

српске архиепископе:
 Светог Саву Немањића, родоначелника аутокефалне Српске православне цркве,
 Светог Саву -{II}-, сина краља Стефана Првовенчаног,
 Светог Саву -{III}-;

остало:
 Српску епску народну песму о Растку Немањићу.
 Спев Свети Сава.
 Специјална болница „Свети Сава“ Београд